Sandnäs kan avse:

 Sandnäs udd – en udde med bosättning i Snappertuna i Ekenäs stad
 Sandnäs, Loppi – en egendom i Loppis kommun, Västra Finlands län, på finska Santamäki
 Sandnäsudden – udde i Pyttis i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn